Valparaisensi – abitanti di Valparaíso (San Paolo)
Valparaisensi – abitanti di Valparaíso de Goiás